Гринвелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гринвелл, Джек (1884—1942) — английский футболист и тренер.
 Гринвелл, Эмма (род. 1989) — американская актриса.